Syncretisme (religie)
Syncretisme (taalkunde)

Zie ook:
Syncretische politiek